Gneu Octavi Ruf (qüestor 230 aC)
 Gneu Octavi (pretor 205 aC)
 Gneu Octavi (cònsol 165 aC)
 Gneu Octavi (cònsol 128 aC)
 Gneu Octavi (cònsol 87 aC)
 Gneu Octavi (cònsol 76 aC)
 Gneu Octavi Ruf (qüestor 107 aC)